Daybreak Game Company, une société américaine de développement et d'édition de jeux vidéo fondée en 1998.
Daybreak, un single de Ayumi Hamasaki sorti en 2002.
Daybreak, un téléfilm de Stephen Tolkin diffusé en 1993.
Daybreak (Om jag vänder mig om), un film de Björn Runge sorti en 2003.
Day Break, une série télévisée américaine créée en 2006.
Daybreak, une émission de télévision créée en 2012.
Daybreak, une série télévisée américaine créée en 2019 par Netflix.